Rakovci je lahko:
 Rakovci, Poreč (Hrvaška)
 Rakovci (Slovenija)